Iki steht für:
 eine japanische Insel, siehe Iki (Insel)
 eine ehemalige japanische Provinz auf dieser Insel, siehe Provinz Iki
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Nagasaki auf dieser Insel, siehe Iki (Nagasaki)
 ein japanisches ästhetischen Ideal, siehe Japanische Ästhetik#Iki

IKI steht für:
 eine litauische Einzelhandelskette, siehe IKI (Handelskette)
 Iota Kappa Iota (Studentenverbindung aus der TV-Serie Greek (ab Staffel 2)

Iki ist der Familienname folgender Personen:
 Ichiko Iki (* 1997), japanische Sprinterin

IKI als Abkürzung steht für:
 Immateriellt Kulturierwen zu Lëtzebuerg, siehe Immaterielles Kulturerbe im Großherzogtum Luxemburg
 Internationale Klimaschutzinitiative
 Iod-Kaliumiodid, siehe Lugolsche L%C3%B6sung

IKI